Georgios Dimitrios Seitaridis é um futebolista grego que atua como defensor.

Futebolistas da Grécia